Page kan som auktorsförkortning betyda:

 Christopher Nigel Page
 Lawrence M. Page
 Malcolm G.P. Page
 Roderic D.M. Page
 William Bridgewater Page

Robotskapade auktorsförkortningar